ELP steht als Abkürzung für:

 Eingetragene Lebenspartnerschaft, siehe Lebenspartnerschaftsgesetz
 El Paso International Airport in El Paso, Texas (IATA-Flughafen-Code)
 Elsass-Lothringische Partei, autonomistische elsässische Partei 1936–1939, siehe Jungmannschaft
 Emerson, Lake and Palmer, britische Rockband
 Emscher Landschaftspark, ein Kooperationsprojekt im Ruhrgebiet zur Schaffung eines zusammenhängenden Parksystems
 ELP Corporation, ein japanischer Hersteller von Tontechnik
 European Loc Pool, ein Leasingunternehmen für Lokomotiven

Elp bezeichnet:
 Elp, ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Midden-Drenthe

El-P ist der Künstlername von:
 El-P  (auch El Producto; * 1975), New Yorker Hip-Hop-Musiker

Abkürzung